Зак Хелм () — американский  кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Наиболее известен как автор пьесы «Хорошая канарейка» и фильма «Лавка чудес» (2007).

Карьера 

Хелм окончил Университет Де Поля. В 2006 году ему предложили стать режиссёром фильма «Лавка чудес», для которого он ранее написал сценарий.  Позже Хелм сказал, что фильм и его производственный процесс были проблемными. В 2013 году он назвал его «Текниколоровым ужасом».

В 2006 году Хелм также написал сценарий для фильма «Персонаж».

В 2022 году на экраны вышел фильм Эдриана Лайна «Глубокие воды», для которого Хелм написал сценарий совместно с Сэмом Левинсоном.

Личная жизнь 
С 2001 по 2008 год Хелм был женат на актрисе Киле Санчес.

Фильмография

Примечания 

Сценаристы США
Кинорежиссёры США